Александр Гаврилович Полуэктов   (1852, Владимир (город, Россия) – 1893, Москва), духовный композитор.

Биография 
Родился в 1852 г. в г. Владимире. В 1860-х гг. пел в архиерейской капелле во Владимире. Окончил Синодальное училище церковного пения, а затем в 1874 г. - Московскую консерваторию. Ученик Д.В. Разумовского. Преподавал элементарную теорию музыки в Синодальном училище церковного пения. В 1882–1893 гг. – преподаватель церковного пения в Императорском лицее цесаревича Николая, в 1885–1893 гг. – регент лицейского хора. Жил на улице Бол. Молчановка, д. 92/84 (не сохр.). Умер в 1893 г. и похоронен на Ваганьковском кладбище; могила утрачена.

Произведения 
 «Великое славословие»
 «Мати убо позналася еси…»
 «Милость мира. Тебе поем»
 «Ныне отпущаеши»
 подобен «Дал еси знамение…»
 «Помилуй мя, Боже»
 «Предначинательный псалом»
 «Хвалите Господа»
 «Херувимская»
 «Царю небесный»

Библиография 
 Соколов А. Александр Гаврилович Полуэктов : [Некролог] // МВед. 1893. № 271.
 Полуэктов А.Г.: [Некролог] // МЦВ. 1893. № 41.
 А.Г. Полуэктов: [Некролог] // Рус. листок. 1893. № 273.
 Историческая записка Императорского лицея в память цесаревича Николая за ХХХ лет. М., 1899.
 Риман Г. Полуэктов Александр Гаврилович // Музыкальный словарь. М., 1901.
 Денисов, Михаил Евгеньевич. Полуэктов Александр Гаврилович // Московская энциклопедия. Т. 1. Лица Москвы. Ч. 3. М-Р. М., 2010.

Композиторы XIX века
Похороненные на Ваганьковском кладбище, чьи могилы утрачены
Персоналии по алфавиту